Корча́гин (Корча́гина) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 Корчагин, Валерий Николаевич (род. 1969) — российский художник.
 Корчагин, Виктор Станиславович (род. 1967) — спортивный ориентировщик на лыжах и на велосипедах.
 
 Корчагин, Евгений Николаевич (1945—2015) — советский и российский деятель культуры, музейный работник.
 
 Корчагин, Кирилл Михайлович (род. 1986) — российский поэт и переводчик, литературный критик, филолог.
 Корчагин, Лев Павлович (1922—2004) — Герой Советского Союза.
 Корчагин, Мстислав Васильевич (1922—1953) — советский кинорежиссёр.
 
 Корчагин, Пётр Иванович (1904—1954) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Корчагин, Сергей Викторович (род. 1975) — российский футболист.
 Корчагин, Эрик Сергеевич (род. 1979) — российский футболист.
 Корчагин, Юрий Петрович (род. 1950) — российский дипломат.

Персонажи 
 Павел Корчагин — главный герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь».

См. также 
 Корчагина